Андре Куэлью Матос (14 сентября 1971, Сан-Паулу, Бразилия — 8 июня 2019) — бразильский музыкант, в прошлом вокалист, пианист и композитор хэви-метал и пауэр-метал групп Viper, Angra и Shaaman. После октября 2006 Андре Матос посвятил себя творчеству в собственной группе.

Биография

Viper, Angra и Shaaman 
Матос вырос в своем родном городе Сан-Паулу в Бразилии. Он начал музыкальное образование в десять лет, когда получил своё первое пианино от родителей. Как и все подростки, Матос собирался вместе с друзьями и слушал любимые группы. Позже они начали учиться играть тоже, и Матос присоединился к своей первой группе Viper. Группа впервые сыграла 8 апреля 1985, когда ему было 13 лет. В этом же году они записали свою первую демо «The Killera Sword».

За короткое время Viper стала феноменом на бразильской хэви-металлической сцене. Они считались второй группой которая соединила классическую музыку и хэви-метал. Хотя Матос продолжал петь, он не имел никаких намерений оставаться вокалистом, это была роль которую он на себя принял только потому что: «его вокал был наиболее беден из них всех», и потому что напоминал вокал солиста «Iron Maiden» Брюса Дикинсона. Его инструментами всегда были пианино и клавишные. Матос покинул Viper тогда, когда группа начала менять свой музыкальный стиль. Он стал интересоваться классической музыкой и почувствовал, что его музыкальные взгляды начали расходиться со взглядами других членов группы, которые хотели сконцентрироваться на тяжелой, «незрелой» музыке.

После ухода из Viper Матос вернулся в школу и окончил музыкальное образование по специальности дирижер оркестра и композитор.
В 1991 была сформирована группа Angra, и со своим первым альбомом «Angels Cry», который вышел в 1993 году, стала известной в Японии и Европе. Позже были выпущены «Holy Land» и «Fireworks». Стиль Angra развился из вдохновленного мелодик спид-метала группы Helloween в уникальной смеси с хэви-металом, классической музыкой и традиционными бразильскими мотивами. Это принесло им всемирную благосклонность у критиков.

Андре Матос принял участие во всемирном состязании для замены Брюса Дикинсона в Iron Maiden и был в тройке финалистов вместе с Джеймсом ЛаБри и победителем Блейзом Бейли.

В 2001 году Матос покинул Angra вместе с композитором ритм-секций Луисом Мариутти (бас) и Рикардо Конфессори (барабаны) из-за несогласия с гитаристами группы Рафаэлем Биттенкуртом и Кико Лоурейро по поводу менеджмента группы.

Андрэ остался вместе с Луисом Мариутти, взял в гитаристы его брата Хьюго Мариутти: вместе они создали группу Shaman, поменяв по юридическим причинам название на Shaaman перед выходом второго альбома.

Группа получила внезапный успех благодаря песне Fairy Tale, которая прозвучала в бразильской «мыльной опере» «Поцелуй вампира». Первый альбом, который назывался «Ritual», был продан тиражом более 200 000 копий во всем мире в первый год после выхода. Результатом был тур с 150 концертами по всему миру и выход DVD под названием «Ritualive» с записью концерта в Сан-Паулу перед аудиторией более чем в 7000 бразильцев.

Второй альбом «Reason» был успешным и его кульминацией стал концерт перед 10 000 зрителей в Рио-де-Жанейро. Однако после этого Конфессори, владелец группы и прежний барабанщик Angra, уволил Матоса и братьев Мариутти из группы.

Symfonia 
В 2010 году Матос присоединился к новому проекту Тимо Толкки Symfonia, где также участвует бывший ударник Helloween и Masterplan — Ули Куш. В марте 2011 года вышел дебютный альбом In Paradisum.

Сольная карьера Андре Матоса 
После ухода из Shaaman вместе с братьями Мариутти он выпустил свой первый сольный альбом «Time To Be Free» под брендом «Andre Matos» в августе 2007.

Time To Be Free 
В настоящее время Андре Матос продолжает свою сольную карьеру вместе с братьями Мариутти. Но он часто говорит, что называть это сольной карьерой большая ошибка, потому что это не сольная карьера, а группа с его именем, и они все так решили, благодаря известности его имени во всем мире и частым уходам из других групп. Их первый альбом «Time To Be Free» был спродюсирован Roy Z. Тема и тексты альбома перекликаются с его уходом из Shaaman из-за увольнения их барабанщиком Конфессори, это так же видно в названии альбома, и это наиболее симфонический альбом, написанный Матосом. Однако альбом достиг высоких мест в бразильских и европейских чатах, дошёл до четвёртого места в России и второго в Японии. Альбом был успешным по мнению как критиков, так и фанатов. «Time To Be Free» более персональный альбом, хотя гитарист Хьюго Мариутти писал почти каждую песню наряду с Матосом и Питом Пассарелом, экс-партнером Матоса по Viper, который был гостем на этом альбоме.

Несмотря на весь успех, сопровождающий альбом, и вопреки ожиданиям Матос решил не записывать клип, он только записал и выпустил эксклюзивный клип для японской аудитории.

«Time To Be Free» сопровождался туром из более чем 50 концертов по всему миру, Матос был приглашен в тур вместе со Scorpions и Edguy (Это одни из его старых друзей, их дружба началась когда Матос был в Angra, и Edguy была приглашена для разогрева в туре в поддержку альбома Angra «Fireworks»), который проходил в Европе, Бразилии и Японии на больших фестивалях Loud Park, Live and Louder, в первый раз в Финляндии на Finnish Metal Expo. Также Матос был приглашен хэдлайнером на ProgPower USA, но из-за проблем с паспортами концерт пришлось отменить, и его заменили другой бразильской группой MindFlow. В самом конце турне Матос объединился с группой Hangar (бразильской восходящей метал-группой, декорации для которой делал Аквилес Пристер, бывший барабанщик Angra) в проекте Metal Christmas Project, который был эксклюзивным бразильским туром с концертами в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и некоторых других странах. Потом Матос вернулся в студию для записи нового альбома.

Mentalize 
Новый альбом более хэви-металлический, чем когда либо. «Mentalize» сначала был издан в Бразилии и Японии в конце 2009. Тур стартовал в Бразилии с концертами в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Форталеца и других городах. В начале 2010 альбом вышел в Европе. Матос отыгрывает на некоторых летних фестивалях.

Mentalize был спродюсирован Corciolly, свел альбом Саша Пает.

Avantasia 
Матос участвовал в записи трех альбомов: «The Metal Opera», «The Metal Opera. Part. II», «The Wicked Symphony». Также участвовал в концертах и турах в их поддержку.

Смерть 
Андре Матос умер 8 июня 2019 года. Причиной был назван сердечный приступ.

Участники группы Andre Matos 
 Андре Матос — вокал и пианино
 Андре Эрнандес — гитара
 Хьюго Мариутти — гитара
 Луис Мариутти — бас гитара
 Элой Касагранде — ударные
 Фабио Рибейро — клавишные

Бывший участник 
 Рафаэль Роса — ударные

Дискография

Viper 
 The Killera Sword (Demo) — 1985
 Soldiers Of Sunrise — 1987
 1989 (Demo) — 1989
 Theatre Of Fate — 1989
 20 Years Living For The Night (Documentary)

Angra

Студийные альбомы 
 Angels Cry — 1993
 Holy Land — 1996
 Fireworks — 1998

Другие 
 Reaching Horizons (Demo) — 1992
 Evil Warning (Single) — 1994
 Eyes of Christ (EP) — 1996
 Freedom Call (EP) — 1996
 Make Believe (Single) — 1996
 Holy Live (Live) — 1997
 Rainy Nights (Single) — 1997
 Lisbon (Single) — 1998
 Virgo (Side project)
 Virgo — 2001

Shaaman

Студийные альбомы 
 Ritual — 2002
 Reason — 2005

Другие 
 Shaman (Demo) — 2001
 Fairy Tale (Single) — 2002
 For Tomorrow (Single) — 2003
 RituAlive (Live) — 2003
 Innocence (Single) — 2005
 More (Single) — 2005

Сольная карьера 
 Time To Be Free — 2007
 Mentalize — 2009

Другие проекты 

 Nepal Manifiesto — 1996
 Looking-Glass-Self Equinox — 1998
 Superior Younique — 1998
 Time Machine Secret Oceans Part II — 1998
 Sagrado Coração da Terra: Ao Oeste do Sol, Oeste da Lua — 2000
 Rodrigo Alves: Suddenly — 2000
 : William Shakespeare’s Hamlet — 2001
 Holy Sagga: Planetude — 2001
 Karma: Into the Eyes — 2001
 Henceforth: I.Q.U. — 2001
 Avantasia: (The Metal Opera) Parts I & II — 2001 / 2002
 Avalanch: Los Poetas Han Muerto — 2002
 Luca Turilli: Prophet of the Last Eclipse — 2002
 Dr. Sin: Ten Years Live — 2003
 AINA: Days of Rising Doom — 2004
 Thalion: Another Sun — 2004
 Viper: All My Life — 2007
 Clairvoyants: Word to the Wise — 2008
 HDK: System Overload — 2009
 Corciolli — Lightwalk — 2009
 Avantasia — The Wicked Symphony/Angel of Babylon — 2010

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты хеви-метала